Черепахи аж до низу:
 «Черепахи аж до низу» — жартівливий вираз проблеми безкінечного регресу в космології.
 «Черепахи аж до низу» — підлітковий роман американського письменника Джона Ґріна, опублікований у 2017 році.